New Cumberland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Cumberland (Pennsylvania)
New Cumberland (West Virginia)